Гуњаци могу да буду:

 Гуњаци (Осечина), насеље у општини Осечина, Колубарски округ, Република Србија
 Гуњаци (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ